Антипорнография — движение против порнографии, объединившее общественных активистов различных течений. Против выступают как консервативные религиозные движения, так и активистки феминистского движения. Также движение усиливает утверждения о возможных вредных последствиях.

Определение «порнографии» варьируется в зависимости от стран и движений, и многие различают порнографию, против которой они выступают, и эротику, считаемую приемлемой. Иногда противники считают некоторые формы порнографии более или менее безвредными, в то время как другие не проводят таких различий.

Согласно опросу Институт Гэллапа, проведённому в 2013 году, 66 % взрослых американцев считают порнографию «морально неправильной», а 31 % — «морально приемлемой». Гендерный разрыв в противостоянии порнографии увеличился в последние десятилетия; женщины по-прежнему более негативно относятся к порнографии, чем мужчины, в то время как мужская оппозиция снижается быстрее.

См. также 
 Антипорнографический феминизм
 Феминистическая порнография

Примечания 

 
Общественные движения